Lepe ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Lepe, Gemeinde in der Provinz Huelva, Andalusien, Spanien

Lepe ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Bertha Lepe (1934–2013), mexikanische Schauspielerin und Schönheitskönigin
 Hugo Lepe (1940–1991), chilenischer Fußballspieler
 José T. Lepe Preciado (1919–2002), mexikanischer Journalist und Schriftsteller
 Mario Lepe (* 1965), chilenischer Fußballspieler und -trainer
 Michael Lepe (* 1990), chilenischer Fußballspieler